Тракс:
 Тракс — абстрактная стратегическая игра для двух игроков, изобретенная в 1980 году Давидом Смитом.
 Тракс, Дерек (род. 1979) — американский гитарист.
 Тракс, Дуан (род. 1988) — американский музыкант и барабанщик.
 Тракс, Тони (род. 1980) — американская актриса.